

Княжпіль (Ксенжполь) — село, Люблінське воєводство, Білгорайський повіт
 Княжпіль (Ксенжполь) — гміна, Люблінське воєводство, Білгорайський повіт

Села:
 Княжпіль — Львівська область, Самбірський район
 Княжпіль — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район